IV liga, grupa mazowiecka (południe) – jedna z dwóch (w sezonie 2020/2021 jedna z trzech) grup na terenie województwa mazowieckiego IV ligi, która stanowiła pośredni szczebel rozgrywkowy między III ligą, a klasą okręgową. Stanowiła piąty poziom ligowy w rozgrywkach krajowych. Zmagania w jej ramach toczyły się cyklicznie systemem kołowym. Zwycięzcy grupy uzyskiwali możliwość gry w barażach do III ligi polskiej ze zwycięzcą IV ligi polskiej w piłce nożnej, grupy mazowieckiej północnej, zaś najsłabsze zespoły relegowane były do poszczególnych grup klas okręgowych. Zarządzana były przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

Zespoły piłkarskie pochodziły m.in. z powiatów: radomskiego, piaseczyńskiego, grodziskiego, grójeckim, żyrardowskim oraz miast: Warszawy i Radomia.

Sezon 2019/2020 

||rowspan=15|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano mecz barażowy o awans do III ligi w sezonie 2020/2021 pomiędzy 1. drużyną IV ligi (grupa mazowiecka południowa), a 1. zespołem IV ligi (grupa mazowiecka północna). Mecz odbył się odpowiednio 27 czerwca 2020 roku w Ząbkach.

Awans do III ligi w sezonie 2020/2021 uzyskał Błonianka Błonie.

Sezon 2018/2019 

||rowspan=10|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano mecze barażowe o miejsce w III lidze w sezonie 2019/2020 pomiędzy 1. drużyną IV ligi (grupa mazowiecka południe), a 1. zespołem IV ligi (grupa mazowiecka północ). Mecze odbyły się odpowiednio 22 i 25 czerwca 2019.

Awans do III ligi w sezonie 2019/2020 uzyskał Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Baraże o utrzymanie w IV lidze 
Po zakończeniu sezonu rozegrano również mecze barażowe o utrzymanie w IV lidze mazowieckiej w sezonie 2018/2019 pomiędzy 12. drużyną IV ligi (grupa mazowiecka południe), a 12. zespołem IV ligi (grupa mazowiecka północ). Mecze odbyły się odpowiednio 23 i 26 czerwca 2019.

Awans do III ligi w sezonie 2019/2020 uzyskał Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Sezon 2017/2018 

||rowspan=13|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano mecze barażowe o miejsce w III lidze w sezonie 2018/2019 pomiędzy 1. drużyną IV ligi (grupa mazowiecka południe), a 1. zespołem IV ligi (grupa mazowiecka północ). Mecze odbyły się odpowiednio 23 i 27 czerwca 2018.

Awans do III ligi w sezonie 2018/2019 uzyskał Broń Radom.

Sezon 2016/2017 

||rowspan=12|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz barażowy o udział w III lidze w sezonie 2017/2018 pomiędzy 1. drużyną IV ligi, grupa mazowiecka południowa a 1. zespołem IV ligi, grupa mazowiecka północna. Mecze odbyły się 24 i 28 czerwca 2017.

Awans na czwarty poziom rozgrywkowy wywalczyła Victoria Sulejówek.

Wynik dwumeczu – 3:2 dla Victorii Sulejówek.

Sezon 2015/2016 

||rowspan=10|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

 Sokół Przytyk wycofał się przed rozpoczęciem rozgrywek i zagra w A klasie.
 Do III ligi awansowała Pogoń II Siedlce

Sezon 2012/2013 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

 Pilica Białobrzegi awansowała do III ligi, grupy łódzko-mazowieckiej.
 Do klasy okręgowej spadli: Okęcie Warszawa, Polonia Iłża i Wulkan Zakrzew.

Baraże uzupełniające o awans do III ligi, grupy łódzko-mazowieckiej 

 3 lipca 2013: Żyrardowianka Żyrardów - MKS Przasnysz 1:1
 6 lipca 2013: MKS Przasnysz - Żyrardowianka Żyrardów 1:2

Do III ligi, grupy łódzko-mazowieckiej awansowała Żyrardowianka Żyrardów.

Baraże o udział w grze w IV lidze w sezonie 2013/2014 

 3 lipca 2013: Wisła Nowy Duninów - Sokół Przytyk 1:1
 6 lipca 2013: Mazovia Mińsk Mazowiecki - MKS Ciechanów 1:2
 3 lipca 2013: PKS Radość (Warszawa) – Przyszłość Włochy (Warszawa) 1:1
 6 lipca 2013: Sokół Przytyk - Wisła Nowy Duninów 1:2
 3 lipca 2013: MKS Ciechanów - Mazovia Mińsk Mazowiecki 1:1
 6 lipca 2013: Przyszłość Włochy (Warszawa) – KS Radość (Warszawa) 1:2

Awans do IV ligi, grupy mazowieckiej (południe) uzyskał Sokół Przytyk.

Sezon 2011/2012 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

.

 Wulkan Zakrzew rozgrywał swoje mecze w Taczowie.
 Awans do III ligi, grupy łódzko-mazowieckiej uzyskała Pogoń Grodzisk Mazowiecki,
 Do klasy okręgowej spadli: KS Warka, GLKS Nadarzyn, Skra Konstancin Obory, Podlasie Sokołów Podlaski i Naprzód Zielonki

Sezon 2010/2011 

Baraż o utrzymanie w IV lidze
Udział biorą zespoły z 13. miejsca z grupy południowej i północnej IV ligi mazowieckiej.
  Okęcie Warszawa – MKS Ciechanów 4:0 (1:0)
  MKS Ciechanów – Okęcie Warszawa 1:1 (1:0)
Okęcie Warszawa wygrało 5:1 i tym samym utrzymało się w IV lidze.

Sezon 2009/2010 

  Mazur Radzymin wycofał się przed rozpoczęciem rozgrywek. W związku z tym w lidze utrzymał się KS Warka.

Baraż o utrzymanie w IV lidze
Udział biorą zespoły z 12. miejsca z grupy południowej i północnej IV ligi mazowieckiej.

anulowany - 16 czerwca, 19 czerwca

KS Warka	4-0	 Okęcie Warszawa,	16 czerwca 2010
Okęcie Warszawa	-	 KS Warka,	19 czerwca 2010
baraż został anulowany / w związku z ponowną weryfikacją wyniku meczu IV ligi KS Warka zajął ostatecznie 13. miejsce w tabeli niepremiowane udziałem w barażu o utrzymanie w lidze

rozegrany - 23 czerwca, 26 czerwca

Szydłowianka Szydłowiec	0-2	 Okęcie Warszawa,	23 czerwca 2010
Okęcie Warszawa	4-1	 Szydłowianka Szydłowiec,	26 czerwca 2010
Okęcie Warszawa wywalczyło prawo gry w IV lidze.

Sezon 2008/2009 

 Do rozgrywek dokooptowano Zryw Sobolew, który pierwotnie spadł do ligi okręgowej.
 Amur Wilga wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Wszystkie mecze rundy wiosennej tej drużyny zostały rozstrzygnięte na korzyść przeciwników.
 KS Piaseczno i wicemistrz północnej grupy IV ligi mazowieckiej zmierzyli się w barażu o prawo gry w barażu z trzecim zespołem IV ligi łódzkiej.
 Radomiak Radom nie otrzymał licencji na grę w III lidze i zagra w IV lidze. Jego miejsce w III lidze zajęło Mazowsze Płock.

Baraże o awans do III ligi

 1/2 finału
Udział biorą wicemistrzowie grupy południowej i północnej IV ligi mazowieckiej.

 Okęcie Warszawa	1-5	 MKS Piaseczno,	14 czerwca 2009
 MKS Piaseczno	4-1	 Okęcie Warszawa,	17 czerwca 2009
KS Piaseczno awansowało do Finału

 Finał
Udział biorą zwycięzca 1/2 finału i zespół z 3. miejsca IV ligi łódzkiej.

KS Piaseczno	1-1	 KS Paradyż	21 czerwca 2009
KS Paradyż	0-4	 KS Piaseczno	27 czerwca 2009
KS Piaseczno awansowało do III ligi

Baraż o utrzymanie w IV lidze
Udział biorą zespoły z 14. miejsca z grupy południowej i północnej IV ligi mazowieckiej.

Naprzód Zielonki	4-2	 KS Warka,	28 czerwca 2009
KS Warka	0-1	 Naprzód Zielonki,	1 lipca 2009
Naprzód Zielonki wywalczyło prawo gry w IV lidze.

Przypisy 

Sport w województwie mazowieckim
Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce